Glaciarcula är ett släkte av armfotingar. Glaciarcula ingår i familjen Laqueidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Glaciarcula